Любовь Тимофеевна Полехина () — советская, российская и колумбийская актриса кино; педагог.

Биография 
Родилась 2 июля 1952 года в селе Васильевка Конышёвского района Курской области.

Закончила Всесоюзный государственный институт кинематографии (1976, мастерская С. А. Герасимова и Т. Ф. Макаровой). С 1976 года — актриса киностудии им. М. Горького.

После окончания института Любовь Полехина вышла замуж за своего однокурсника, колумбийца Марио Риберо. Вместе с ним уехала в Колумбию, где прожила 5 лет, делала на телевидении роли для актёров (тренаж, репетиторство), снималась в кино, затем с детьми переехала в США, где преподавала актёрское мастерство. В настоящее время Любовь Полехина живёт в Москве.

Сын Дмитрий, дочь Милена.

Фильмография 
  — Дочки-матери — Оля
  — Красный чернозём
  — У нас новенькая
  — Сюда не залетали чайки — мать Ильки
  — И это всё о нём — Соня Лунина
  — С любимыми не расставайтесь — Белова
 1979 — Вкус хлеба — Саша Сечкина
 1979 — День свадьбы придётся уточнить — сестра Зинка
  — Юность Петра — Санька Бровкина
 1980 — В начале славных дел — Санька Бровкина
 1980 — Иначе нельзя
  — Гиблое дело
  — Демидовы — Евдокия Коробкова-Демидова
  — Лев Толстой — Аксинья Шураева
  — Вишнёвый омут — Олимпиада, жена Михаила
  — Тайный посол
  — Вам что, наша власть не нравится?!
  — Хомо новус — Любовь Григорьевна Сотник, заведующая отделом образования и науки горкома КПСС
  — Рыцарский роман
  — Отблески (21-я серия «Фонд») — Наталья, мать Степана
  — Участковая (4-я серия «Благими намерениями») — Елена Васильевна, работник паспортного стола
  — Путейцы-2
  — Под прицелом — Воронцова
  — Кураж — мать Галлы

Награды 
 Благодарность Президента Российской Федерации (5 марта 2021 года) — за заслуги в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники ВГИКа